Seznam korpusov z zaporedno številko 51.

Seznam 
 Pehotni
 51. strelski korpus (ZSSR)
 51. korpus (Wehrmacht)
 51. gorski korpus (Wehrmacht)

Glej tudi